Clerke bezeichnet:
 Clerke (Mondkrater), ein Einschlagkrater auf dem Mond

Clerke ist der Familienname folgender Personen:
 Agnes Mary Clerke (1842–1907), irische Astronomin
 Bartholomew Clerke, englischer Jurist, Politiker, Diplomat und Hochschullehrer
 Charles Clerke (1741–1779), britischer Marineoffizier und Forscher

Siehe auch: 
 Clerke Rocks, Inseln im Südatlantik
 Clerk
 Clark
 Clarke